Элиза Лукас (Элизабет Лукас Пинкни, —) — американская предпринимательница, сыгравшая огромную роль в развитии промышленности британских колоний в Америке.

Элиза Лукас изменила облик сельского хозяйства Южной Каролины, начав выращивание Индигоферы красильной, сырья для производства индиго, что в тот период стало одной из наиболее важных сельскохозяйственных отраслей. В 16 лет она стала управляющей тремя плантациями, а к началу американской войны за независимость продукция индиго составляла треть всего экспорта из Южной Каролины.

В 1753 году на аудиенции у принцессы Уэльской Августы Саксен-Готской, Элиза преподнесла ей шёлковое платье, изготовленное на плантациях Пинкни

В 1793 году, на похоронах Элизы Лукас, среди несущих её гроб был президент США Джордж Вашингтон.

В 1989 году Элиза Лукас стала первой женщиной, включённой в Зал Славы Бизнеса штата Южная Каролина.

Примечания

Литература 
 South Carolina Historical Magazine, Vol. 99:3 (July 1998). Special issue on Eliza Lucas Pinckney, featuring three academic articles and three previously unpublished letters.
 «Eliza Lucas Pinckney», in G. J. Barker Benfield and Catherine Clinton, eds., Portraits of American Women: From Settlement to the Present, New York: Oxford University Press, 1998.
 Ravenel, Harriott Horry. Eliza Pinckney, New York: Scribnerís, 1896.

Предприниматели Великобритании
Предприниматели США
Женщины-учёные XVIII века